

Astronomia 
 3689 Yeates – asteroide della fascia principale

Persone 
 Jesse Johnson Yeates (1829-1892) – politico statunitense
 John Stuart Yeates (1900-1986) – accademico e botanico neozelandese
 Mark Yeates – calciatore irlandese
 Rose Mary Yeates (1828-1907) – filantropa britannica
 Steffen Yeates – calciatore canadese
 Victor Maslin Yeates (1897-1934) – aviatore britannico
 William Yeates Hurlstone (1876-1906) – compositore inglese

Pagine correlate 
 Yeats (disambigua)